Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Joakim Nyström 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Joakim Nyström (finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (semifinali)

 Wojciech Fibak /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1986